Schillergalerie bezeichnet:
ein 1859 erschienenes Buch (Untertitel: „Charaktere aus Schillers Werken“) mit Stahlstichen nach Vorlagen von F.Pecht und A.Ramberg, siehe Schiller-Galerie
das Blasewitzer Einkaufszentrum nahe dem Schillerplatz (Dresden)